Гай Мами́лий Лимета́н () — имя нескольких римских политиков:
 Гай Мамилий Лиметан — народный трибун 109 года до н. э. и, предположительно, децемвир по распределению земли в 91 году до н. э.;
 Гай Мамилий, сын Гая, внук Мания, Лиметан — монетный триумвир около 82 года до н. э., сын предыдущего.